Dieussart ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Philippe Dieussart  (um 1625–1696), Architekt und Bildhauer
 François Dieussart, auch Dusart († um 1661), flämischer Bildhauer des 17. Jahrhunderts
 Jean Baptist Dieussart (um 1630–nach 1683), flämischer Bildhauer